85. længdegrad kan henvise til:

 85. vestlige længdekreds
 85. østlige længdekreds